Guatuso (kanton) - kanton in Costa Rica
 Guatuso (rivier) - rivier in Costa Rica